

Берниция 
Белдеги
 Эса, сын Ингви или Ангенвита
 Эоппа, сын Эсы
 Ида (547—559), сын Эоппы
 Глаппа (559—560), сын Иды
 Адда (560—568), сын Иды
 Этельрик (568—572), сын Иды
 Теодрик (572—579), сын Иды
 Фритувальд (579—585), сын Иды
 Хусса (585—593), сын Иды
 Этельфрит (593—616), сын Этельрика
 Эдвин Святой (616—633), сын Эллы Дейрского
 Энфрит (633—634), сын Этельфрита
 Освальд Святой (634—642), сын Этельфрита
 Освиу (642—655), сын Этельфрита

Дейра 
Белдеги
 Иффи (?—559), сын Уксфри, сына Вилгиса
 Элла (559—588), сын предыдущего
 Этельрик (588—604), сын или брат предыдущего
 Этельфрит (604—616) сын Этельрика Берницийского
 Эдвин Святой (616—633) сын Эллы
 Осрик (633—634), сын Этельрика Дейрского
 Освальд Святой (634—642), сын Этельфрита
 Освин (644—651), сын Осрика
 Этельвальд (651—655), сын Освальда Святого
 Эльфрит (656—664), сын Освиу Нортумбрийского, правил как король-вассал своего отца
 Элдфрит (664—670), сын Освиу, правил как король-вассал своего отца
 Эльфвине (670—679), сын Освиу, правил как король-вассал своего старшего брата Эгфрита

См. также 
 Список королей Нортумбрии

Ссылки 
 Берниция, Дейра, Нортумбрия на сайте «Все монархи мира»
 Берниция
 Дейра

Списки правителей Британских островов
Списки королей Европы